Prawosławni biskupi suprascy
 Greckokatoliccy biskupi suprascy